Прайс — английская () и немецкая () фамилия и топоним.

Персоналии

Династия 
 Прайс — датская цирковая и артистическая династия английского происхождения. Её представители:
  (1761—1805) — основатель династии, владелец летнего цирка в Копенгагене.
  (1801—1865) — актёр-мим, сын Джеймса Прайса-старшего, отец Амалии и Юлиуса, дед Эллен Прайс.
 Прайс, Амалия (1831—1892) — балерина, одна из «сестёр Прайс», кузина Софи, Жюльетты и Вальдемара Прайсов.
  (1831—1906) — балерина, одна из «сестёр Прайс».
  (1832—1905) — балерина, одна из «сестёр Прайс».
 Прайс, Юлиус (1833—1893) — танцовщик, сын Джеймса Прайса-младшего, брат Амалии Прайс.
  (1836—1908) — танцовщик, брат Софи и Жюльетты Прайс.
 Прайс, Эллен (1878—1968) — балерина из династии Прайс; послужила моделью для статуи Русалочки.

Фамилия

А 
 Прайс, Айзек (род. 2003) — североирландский футболист.
 Прайс, Алан (род. 1942) — английский музыкант, участник группы The Animals.
 Прайс, Арминти (род. 1985) — американская профессиональная баскетболистка.

Б 
 Прайс, Бетси (род. 1949) — американский государственный и политический деятель.
 Прайс, Билли (1934—2004) — шотландский футболист.
 Прайс, Билли (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Прайс, Бонами (1807—1888) — английский политэкономист.
 Прайс, Брайан (род. 1976) — канадский гребной рулевой.

В 
 Прайс, Вестон (1870—1948) — северо-американский стоматолог, автор книги «Питание и физическая дегенерация».
 Прайс, Винсент (1911—1993) — американский актёр.
 Прайс, Вольфганг (1910—2002) — немецкий актёр.

Г 
 Прайс, Гарри (1881—1948) — английский писатель, исследователь паранормальных явлений.

Д 
 Прайс, Деанна (род. 1993) — американская легкоатлетка.
 Прайс, Дерек Джон де Солла (1922—1983) — британско-американский историк науки.
 Прайс, Джеймс (1752—1783) — английский химик.
 Прайс, Джеки (род. 1950) — британский бобслеист.
 Прайс, Джилл (урождённая Rosenberg; род. 1965) — американка, обладающая редкой способностью памяти, гипертимезией.
 
 Прайс, Джонатан (род. 1947) — английский актёр.
 Прайс, Джордж Кэдл (1919—2011) — первый премьер-министр Белиза, борец за независимость страны.

К 
 Прайс, Кеннет (1935—2012) — американский керамист и скульптор.
 Прайс, Кинга (род. 1971) — польская актриса.
 Прайс, Кирстен (род. 1981) — американская модель и порноактриса.
 Прайс, Клиффорд (род. 1965) — английский музыкант, диджей, более известный как Goldie.
 Прайс, Кэри (род. 1987) — канадский хоккеист, вратарь.

Л 
 Прайс, Леонтина (род. 1927) — американская оперная певица.
 Прайс, Линдсей (род. 1976) — американская телевизионная актриса.
 Прайс, Ллойд (1933—2021) — американский R&B-вокалист, автор песен и предприниматель.
 Прайс, Льюис (род. 1984) — валлийский футболист, вратарь.

М 
 Прайс, Маргарет (1941—2011) — британская оперная певица, дама-командор ордена Британской империи.
 Прайс, Марк (род. 1964) — американский баскетболист.
 Прайс, Мегин (род. 1971) — американская актриса.
 Прайс, Мик (род. 1966) — английский снукерист.
 Прайс, Молли (род. 1966) — американская актриса.

Н 
 Прайс, Николас  (род. 1957) —  зимбабвийский спортсмен-гольфист.

П 
 Прайс, Пол Буфорд (1932—2021) — американский физик.

Р 
 
 Прайс, Роберт (род. 1954) — американский теолог, библеист, религиовед и писатель.
 Прайс, Ронни (род. 1983) — американский профессиональный баскетболист.
 Прайс, Рэй (1926—2013) — американский певец, автор песен и гитарист.

С 
 Прайс, Симеон (1882—1945) — американский гольфист.
 Прайс, Стерлинг (1809—1867) — американский адвокат, плантатор и политик из штата Миссури.
 Прайс, Стивен (род. 1977) — британский кинокомпозитор.
 Прайс, Стюарт (род. 1977) — британский музыкант, продюсер.

Т 
 Прайс, Том (1949—1977) — британский автогонщик в классе Формула-1.
 Прайс, Томас (род. 1933) — американский гребец.
 Прайс, Томас Эдмундс (род. 1954) — американский политик, член Палаты представителей США.

Ш 
 Прайс, Шанель (род. 1990) — американская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 800 метров.

Э 
 Прайс, Эдит (1872—1956) — английская шахматистка.
 Прайс, Эй Джей (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Прайс, Эллен (1878—1968) — датская балерина и актриса, послужившая моделью для статуи Русалочки в Копенгагене.
 Прайс, Энтони (1938—2019) — английский писатель, автор шпионских триллеров.

Ю 
 Прайс, Ювдейл (1747—1829) — британский писатель, эссеист.

Составная фамилия 
 Мюллер-Прайс, Эллен (1912—2007) — австрийская и германская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
 Прайс-Фрэнсис, Эми (род. 1975) — канадская актриса.
 Филипс Прайс, Морган (1885—1973) — английский журналист.
 Фрейзер-Прайс, Шелли-Энн (род. 1986) — ямайская легкоатлетка, спринтер.

Псевдоним 
 Кэти Прайс (настоящее имя Катрина Инфилд; род. 1978) — британская певица, автор песен, медийная личность и фотомодель.

Персонажи 
 Джон Прайс () — капитан SAS, один из героев серии компьютерных игр Call of Duty.
 Хлоя Прайс (англ. Chloe Price) — один из ключевых персонажей игры Life Is Strange.

Топоним 
 Прайс — река в штате Юта, США.
 Прайс — округ в штате Висконсин, США.
 Прайс — город в штате Юта, США
 Прайс — река в штате Аляска, США.

Другое 
 Прайс ( — цена), сокращение от прайс-лист — букв. «список цен», прейскурант.
 Прайс-Медаль — награда Королевского астрономического общества, присуждаемая за выдающиеся исследования в геофизике, океанографии, или науках о земле.
 Револьвер Прайса — револьвер с шарниром нового типа, запатентованным Чарльзом Прайсом.

См. также 
 Пройс

Примечания